«Драконы» — американский анимационный мультсериал, основанный на сюжете фильма «Как приручить дракона». Ниже представлен список эпизодов этого мультсериала. Первые два сезона выходили на канале Cartoon Network, а третий, четвёртый и пятый сезон — на Netflix. На Netflix каждый сезон выходил двумя частями по 13 эпизодов — все эпизоды становились доступны для просмотра в день премьеры.

Часовой предпоказ первых двух эпизодов сериала состоялся 7 августа 2012 года на Cartoon Network, а официальная премьера состоялась 4 сентября того же года.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Подзаголовок
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! rowspan="2"| Канал
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| scope="row" style="background:#523A2B; color:#100; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов мультсериала «Драконы»#Сезон 1|1]]
| Всадники Олуха
| 20
| 7 августа 2012
| 20 марта 2013
| rowspan="2"| Cartoon Network
|-
| scope="row" style="background:#A49D8B; color:#100; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов мультсериала «Драконы»#Сезон 2|2]]
| Защитники Олуха
| 20
| 19 сентября 2013
| 5 марта 2014
|-
| scope="row" style="background:#404233; color:#100; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов мультсериала «Драконы»#Сезон 3|3]]
| rowspan="3"| Гонки по Краю
| 26
| 26 июня 2015
| 8 января 2016
| rowspan="3"| Netflix
|-
| scope="row" style="background:#562A1F; color:#100; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов мультсериала «Драконы»#Сезон 4|4]]
| 26
| 24 июня 2016
| 17 февраля 2017
|-
| scope="row" style="background:#AC2121; color:#100; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов мультсериала «Драконы»#Сезон 5|5]]
| 26
| 25 августа 2017
| 16 февраля 2018
|}

Сезон 1 
Выходил с 2012 года по 2013 на канале Cartoon Network как в США, так и в России. Всего показано 20 серий.

Сезон 2 
Транслировался в 2013—2014 годах. Каналы трансляции и количество серий не изменились по сравнению с первым сезоном.

Сезон 3 
Новый сезон показывался в два «захода» — первые 13 серий вышли 26 июня 2015, а вторые 13 — 8 января 2016 года на телеканале Netflix. В России премьерные показы давались всё также на Cartoon Network, и впоследствии повторы показывались на канале СТС.

Сезон 4 
Первые 13 серий прошли 24 июня 2016 года, а вторые 13 серий — 17 февраля 2017 года. Их показ, как и раньше, был на Netflix в США, на Cartoon Network и СТС — в России.

Сезон 5 
Премьерные 13 серий последнего, пятого, сезона вышли на 25 августа 2017 год на Netflix, финальные 13 серий сериала были выпущены на том же телеканале 16 февраля 2018 года. Перевод на русский язык был осуществлён студией «СВ-Дубль», а показаны они были только на СТС.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный сайт на DreamWorks TV
 Официальный сайт на Cartoon Network
 «Драконы» on Netflix
 
 

Драконы
Списки:Кинематограф США